Михайлевский:
 Михайлевский, Вячеслав Викторович (род. 1991) — российский гребец.
 Михайлевский, Павел Кириллович (1912—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.